Barbara Bielinis-Kopeć
 Jurgis Bielinis
 Lauras Bielinis